Okręty US Navy o nazwie USS  "Thetis":
 Pierwszy  był parowcem. W służbie w latach 1884 i 1887-1897.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Trzeci  był okrętem patrolowym United States Coast Guard. W US Navy w służbie w latach 1941-46.

Zobacz też

Thetis